Gra muzyka – polski teleturniej o tematyce muzycznej, prowadzony przez Roberta Janowskiego, emitowany na antenie TV Puls od 7 września do 9 listopada 2019. Za jego produkcję programu odpowiadała firma Media Corporation.

Zasady programu 
Gra składa się z trzech rund. W każdej z nich zawodnicy grają w kółko i krzyżyk, a prawo do postawienia znaku zdobywają poprzez odpowiedzi na zagadki związane z muzyką: np. dośpiewując tekst piosenki, rozpoznając wykonawcę lub tytuł utworu, odpowiadając na pytania dotyczące życia gwiazd itp. Ułożenie linii (lub, gdy to się nie uda, zdobycie większej liczby trafień) oznacza awans do kolejnego etapu. W pierwszej kolejce w grze udział biorą dwie pary, w drugiej dwójka, która wygrała pierwszą rundę (od tej pory są rywalami), a w trzeciej tylko zawodnik, który wygrał poprzednią rundę. W pierwszej rundzie za poprawną odpowiedź do stanu konta graczy doliczano 200 zł, w drugiej – 300 zł, a w trzeciej 400 zł oraz 5000 zł premii za ułożenie linii.

Spis serii 

Najwyższą widownię zgromadził ostatni odcinek programu. Oglądało go wtedy średnio 725 tys. widzów.

Przypisy

Uwagi 

Teleturnieje
Programy TV Puls
Polskie telewizyjne programy muzyczne